Niemcy:
 Geiningen – dzielnica Waldbröl

Szwajcaria:
 Geiningen – dawna nazwa gminy Chénens